Лануриле има више значења:

 Лануриле (Браила), насеље у округу Браила у Румунији
 Лануриле (Бузау), насеље у округу Бузау у Румунији
 Лануриле (Констанца), насеље у округу Констанца у Румунији